Miejscowości w USA:
 Longtown – miejscowość w stanie Missouri, w hrabstwie Perry
 Longtown – jednostka osadnicza w stanie Oklahoma, w hrabstwie Pittsburg
W Wielkiej Brytanii:
 Longtown – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)
 Longtown – miasto w Kumbrii (Anglia)